Die Oberste Division 2000 war die neunte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 24. März 2000 und endete am 12. November 2000. Meister wurde zum achten Mal Spartak Moskau. Absteigen mussten Lokomotive Nischni Nowgorod und Uralan Elista.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1999:
 Spartak Moskau
 Lokomotive Moskau
 ZSKA Moskau
 Torpedo Moskau
 Dynamo Moskau
 Alanija Wladikawkas
 Rostselmasch Rostow
 Zenit Sankt Petersburg
 Uralan Elista
 Saturn Ramenskoje
 Lokomotive Nischni Nowgorod
 Krylja Sowetow Samara
 Rotor Wolgograd
 Tschernomorez Noworossijsk

Die beiden Aufsteiger:
 Anschi Machatschkala
 Fakel Woronesch

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2000
Premjer-Liga-Saison